Hidden Stash 5: Bongloads & B-Sides est une compilation des Kottonmouth Kings, sortie le .

Liste des titres

Notes et références

Album de Kottonmouth Kings
Album musical sorti en 2011